Chacun son tour est le titre de plusieurs œuvres :
 Chacun son tour, court métrage français sorti en 1908 ;
 Chacun son tour, film français d’André Berthomieu sorti en 1951 ;
 Chacun son tour, un roman de Philip José Farmer paru en 1977 ;
 Chacun son tour, un album des Psy publié en 1999 ;
 Chacun son tour, émission de radio diffusée en 2013 ;
 Chacun son tour, un roman de Gaspard-Marie Janvier paru en 2019 ;
 Chacun son tour, jeu télévisé français diffusé depuis 2021.
 Chacun son tour, une chanson de Ninho sortie en 2018.

Voir aussi 
 À chacun son tour, émission de télévision française diffusé entre 1985 et 1989.